Termin -{SNO}- ima više značenja.
 Senecionin N-oksigenaza, enzim
 Sadberijska neutrino obzervatorija